Seduta – parte di un elemento di arredamento, sopra la quale ci si siede, con tale nome vengono anche intesi tutti gli elementi d'arredo (domestico o urbano) concepiti per sedersi (panche, sedie, poltrone ecc.. ecc..). Seduta è a tutti gli effetti un sinonimo di sedile.
 Seduta spiritica – pratica dello spiritismo